Frattensi – abitanti di Fratta (Oderzo)
Frattensi – abitanti di Fratta Polesine